Manuel Ávila Camacho kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Manuel Ávila Camacho, San Luis Potosí, Tamuín, 
 Manuel Ávila Camacho, Ixtapaluca, delstaten Mexiko, 
 Manuel Ávila Camacho, Villa Corzo, 
 Manuel Ávila Camacho, Tonalá, 
 Manuel Ávila Camacho, Hidalgo, Mineral de la Reforma, 
 Manuel Ávila Camacho, Veracruz, San Rafael, 
 Manuel Ávila Camacho, Nopalucan, 
 Manuel Ávila Camacho, Villa Comaltitlán, 
 Manuel Ávila Camacho, Sonora, Hermosillo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar